Анатолий Каминский:
 Каминский, Анатолий Владимирович (род. 1950) — приднестровский государственный деятель.
 Каминский, Анатолий Григорьевич (1925—2019) — украинский юрист, политический и общественный деятель, публицист.